Gehrke ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Gehrke (1942–2021), deutscher Politiker (AfD)
 Bernd Gehrke (* 1950), deutscher Historiker und Politiker
 Claudia Gehrke (* 1953), deutsche Verlegerin und Publizistin
 Claus Gehrke (* 1942), deutscher Biathlet
 Fritz Gehrke (1855–1916), deutscher Maler
 Hans-Joachim Gehrke (* 1945), deutscher Althistoriker

 Holger Gehrke (* 1960), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Herbert Gehrke (1910–1945), deutscher SA-Führer
 Klaus Gehrke (* 1939), deutscher Schauspieler
 Martha Maria Gehrke (1904–1986), deutsche Journalistin und Lektorin 
 Michael Gehrke (1943–2004), deutscher Sänger und Konzertveranstalter
 Robert Gehrke (Architekt) (1857–?), deutscher Architekt
 Robert Gehrke (1892–1972), deutscher Politiker (KPD), Mitglied des ernannten Braunschweigischen Landtages
 Roland Gehrke (* 1954), deutscher Ringer
 Roland Gehrke (Historiker) (* 1966), deutscher Historiker
 Siegfried Gehrke (* 1965), deutscher American-Football-Spieler und -Trainer
 Torbjörn Gehrke (* 1967), schwedischer Basketballtrainer und -spieler
 Willi Gehrke (1908–1987), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Siehe auch:
 Geerken
 Gehrcke
 Gercke
 Gerke
 Gerken